Il singolare femminile del China Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki che è stata battuta ai quarti di finale da Flavia Pennetta. Agnieszka Radwańska ha battuto in finale Andrea Petković con il punteggio di 7-5, 0-6, 6-4.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Viktoryja Azaranka (ritiro per problema al piede, terzo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Li Na (primo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)

  Andrea Petković (finale)
  Jelena Janković (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Peng Shuai (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (ritirata per problema gastrointestinale, secondo turno)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)

Le quattro semifinaliste del Toray Pan Pacific Open 2011 hanno ricevuto bye per il secondo turno:
  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Viktoryja Azaranka
  Vera Zvonarëva
  Petra Kvitová

Qualificazioni

   Eléni Daniilídou (primo turno)
   Chanelle Scheepers (secondo turno)
   Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
   Laura Robson (primo turno)

   Christina McHale (secondo turno)
   Monica Niculescu (semifinale)
   Carla Suárez Navarro (secondo turno)
   Virginie Razzano (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

China Open 2011